VI Островные игры прошли в Гибралтаре с 15 по 22 июня 1995 года. В них приняли участие 1214 спортсменов из 18 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 14 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Велоспорт
 Виндсёрфинг
 Волейбол

 Гимнастика
 Дзюдо
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание

 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Футбол

Участники и медали

Ссылки 
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры